Хор — колектив співаків, що виконує вокальні твори
 Хор — в архітектурі місце співаків
 Хор — храмове місце
 Xop — музичний твір для хорового виконання
 Хор — в драматургії та театрі колективний учасник дії
 Хор — парні або потрійні струни у струнних інструментах
 Хор (англ. Glee) — телесеріал з елементами мюзиклу, драми та комедії
 Хор — давньоєгипетський бог

Хор — річка в Хабаровському краї, права притока Уссурі
 Хор — селище міського типу, район імені Лазо, Хабаровський край